Gehri est un nom de famille notamment porté par :
 Christian Gehri (1808-1882), graveur sur bois suisse
 Francine-Charlotte Gehri (1923-2022), écrivaine suisse
 Hermann Gehri (1899-1979), lutteur sportif suisse